Gray (unitat), unitat del Sistema Internacional per a la mesura de la dosi absorbida de radiació 
 Toponímia:
 França:
 Gray (Alt Saona), municipi francès situat al departament de l'Alt Saona 
 Gray-la-Ville, municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Arc-lès-Gray, municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Autrey-lès-Gray, municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Chargey-lès-Gray, municipi francès al departament de l'Alt Saona 
 Sauvigney-lès-Gray, municipi francès, al departament de l'Alt Saona 
 Estats Units:
 Gray (Geòrgia)
 Gray (Iowa)
 Gray (Louisiana)
 Gray (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine
 Gray (Tennessee)
 Gray Court, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud
 Gray Summit, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Missouri
 Biografies:
 Aaron Gray (1984, Tarzana, Califòrnia), jugador de bàsquet estatunidenc 
 Alasdair Gray (Glasgow, 1934), escriptor i artista escocès
 Andrew Gray (1847-1925), físic escocès
 Asa Gray (Sauquoit, Nova York, 1810 – 1888), botànic dels Estats Units 
 David Gray, cantautor britànic
 Dunc Gray (Goulburn, Nova Gal·les del Sud, 1906 - Kiama, 1996), ciclista en pista australià
 Elisha Gray (Estats Units, 1835 - 1901), inventor del telèfon, independentment d'Antonio Meucci i Alexander Graham Bell
 Henry Gray (1827 - 1861), anatomista i cirurgià anglès conegut per la seva obra Anatomia 
 John Edward Gray (1800 – 1875), zoòleg britànic
 Samuel Frederick Gray (1766 - 1828), botànic citat abreviadament com a Gray
 Stephen Gray (Canterbury, 1666 - Londres, 1736), astrònom i científic anglès
 Gray Davis (1942) polític del Partit demòcrata que va ostentar el càrrec de 37é governador de Califòrnia de 1999 a 2003 
 Miscel·lània:
 Anatomia de Gray, tractat d'anatomia humana
 Charlotte Gray, pel·lícula de 2001 dirigida per Gillian Armstrong
 Codi Gray, sistema de numeració binari
 Dorian Gray, pel·lícula britànica de 2009
 El retrat de Dorian Gray, obra de l'autor irlandès Oscar Wilde
 Musaranya de Gray (Crocidura grayi), espècie de musaranya endèmica de les Filipines 
 Ratpenat frugívor de Gray (Ariteus flavescens), espècie de ratpenat endèmica de Jamaica
 Zífid de Gray (Mesoplodon grayi), cetaci